

Населені пункти та їхні частини
 Лубно — село в гміні Яблонь Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Лубно — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Лубно — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Лубно — село в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лубно — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лубно — частина села Насути в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лубно — частина села Чонсткув у гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лубно — осада в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки